Pirapora kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Pirapora do Bom Jesus (ort), São Paulo, 
 Pirapora (ort), Minas Gerais, 
 Pirapora (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar